San Michele har flere betydninger:

 San Michele Salentino, en by i Apulien, Italien
 San Michele di Serino, en by i Campania, Italien
 San Michele al Tagliamento, en by og kommune i det nordlige Italien